Maître d'école peut faire référence à :

 Instituteur, profession (enseignant en école primaire, désignation traditionnelle)
 Le Maítre d'école, roman de Pierre Gamarra publiė en 1955.
 Le Maître d'école film de Claude Berri sorti en 1981.
 Maître d'école (Rumba na Rumba), album musical sorti en 2014.